M88 puede referirse a:

 Galaxia espiral M88, a unos 47 millones de años luz en la constelación Coma Berenices
 M88 Armored Recovery Vehicle, vehículo de recuperación producido en Estados Unidos por General Dynamics
 Snecma M88, de aviación desarrollado por la compañía francesa Snecma